Mutabeleupproret bestod av två krig:
Första Matabelekriget 1891-1893
Andra Matabelekriget 1896-1897